I successi di Little Tony è un album di Little Tony pubblicato come 33 giri nel 1964.

Tracce